John Broadus Watson - Amerikaans psycholoog, 1878-1958
John Marshall Watson - Iers Formule 1-coureur, 1946
John Watson (atleet) - Atleet uit Groot-Brittannië
John H. Watson, de fictieve vriend van Sherlock Holmes, de ik-figuur van de meeste verhalen